Sulima steht für

 Sulima (Wappengemeinschaft), polnisches Adelsgeschlecht
 Sulima (Sierra Leone), Stadt im Süden von Sierra Leone
 Sulima (Chiefdom), ein traditionelles Verwaltungsgebiet in Sierra Leone
 Sulima Mangrove Swamp, Naturreservat in Sierra Leone
 Sulima, eine Rebsorte
 Sulima (Zigarettenfabrik), Dresdner Cigarettenfabrik F.L. Wolff GmbH (1871–1925)

Sulima ist der Familienname von
 Alexander Sulima (* 1979), weißrussischer Fußballtorhüter